Jméno a příjmení Róbert Jež náleží těmto lidem:

 Róbert Jež (1956) – československý fotbalista, otec
 Róbert Jež (1981) – slovenský fotbalista, syn